Kanal 7 kan syfta på:

 Kanal 7 (Thailand) – ett statligt regionalt TV- och radiobolag i Thailand
 Kanal 7 (Turkiet) – en turkisk TV-kanal